Kamuzu Barracks Football Club é um clube de futebol do Malawi. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Malawi